Coulonges (Charente)
 Coulonges (Charente-Maritime)
 Coulonges (Vienne)
 Coulonges-Cohan
 Coulonges-les-Sablons
 Coulonges-sur-l'Autize
 Coulonges-sur-Sarthe
 Coulonges-Thouarsais